Алекса́ндр Владисла́вович Ивано́в («Чача», «Человек и пароход» и «C.Razy»; 10 сентября 1968, Нью-Йорк) — советский и российский панк-рок-музыкант, теле- и радиоведущий, а также брокер.

Деятельность

Группы 
 «НАИВ» (панк-рок) — основатель и вокалист (1988—2009, с 2013)
 «RadioЧача» (панк-рок) — основатель и вокалист (с 2009)

Лейбл 
В 1994 году, совместно с директором группы НАИВ Андреем Павловым, основал независимый рекорд-лейбл под названием S.O.S. Music, который позже был переименован в S.O.S. Records. Каталог лейбла:
 НАИВ: «Dehumanized States Of America» — 1994
 Четыре таракана: «Best Before...» — 1995
 НАИВ: «Оптом и в розницу» — SOSCD-01-2000
 Marky Ramone And The Intruders: «The Answer to Your Problems?» — SOSCD-02-2000
 V/A: «Панк-О-Мания» — SOSCD-03-2000
 Бригадный подряд: «Идиот» — SOSCD-04-2001

Телевидение 
 ТВС: «Земля-Воздух» — соведущий (2002—2003)

Радио 
 Ultra: «За гранью» — ведущий (2002—2003)
 RadioRadio: «‎В гостях у Чачи» — ведущий (2012—2013)

В июне 2012 года выступил в роли ведущего на первом рок-фестивале «Остров» в городе Архангельске. В этом же месяце подписал письмо в защиту феминистской панк-рок-группы Pussy Riot.

По собственным словам, живёт вместе с женой и дочерью в США, штат Калифорния, город Санта-Барбара с 2012 года. 

В 2021 - м вернулся в Россию, выбрав Санкт - Петербург как место для проживания после 7 лет жизни в Штатах.

Релизы

Альбомы 
 НАИВ: «Switch-Blade Knaife», 1990
 НАИВ: «Пива для Наива», 1992
 НАИВ: «Dehumanized States Of America», 1994
 НАИВ: «Пост-алкогольные страхи», 1997
 Distemper: «Ska Punk Шпионы», 2000 (только треки 2 и 3)
 НАИВ: «Оптом и в розницу», 2000
 НАИВ: «Рок», 2001
 НАИВ: «Форева», 2002
 Komatozzz: «PUNK!», 2002 (только бонус-трек 6)
 Bad Balance: «Мало-по-Малу», 2002 (только трек 11)
 НАИВ: «Rock’n’Roll мёртв?», 2003
 НАИВ: «Живой и невредимый», 2004
 НАИВ: «Обратная сторона любви», 2006
 Коллекция дней: «Не в моде», 2007 (только трек 7) 
 НАИВ: «Alter Ego», 2007
 Маски? Долой!: «Окна», 2008 (только трек 11) 
 Бригадный подряд: «Никакой правды», 2008 (только трек 16)
 Лосьон: «Спорткостюм», 2009 (только трек )
 Total Twisted Tomatos: «Total Twisted Tomatos», 2010 (только трек 7) 
 RadioЧача: «Live Slow. Die Old», 2010
 Noize MC: «Последний альбом», 2010 (только трек 2)
 МПТРИ: «Максимка бросил пить», 2011 (только трек 11)
 Louna: «Время X», 2012 (только трек 10)
 RadioЧача: «‎Punk Rock Is Not A Crime», 2012
 5diez: «MMXIII», 2013 (только трек 12)
 Noize MC: «Protivo Gunz», 2013 (только трек 10) 
 ПОРТ(812): «Бунт на продажу», 2014 (только трек 6)
 НАИВ: «Populism», 2015
 НАИВ: «Make Naïve Great Again», 2018
 Йорш: «#Нетпутиназад», 2019 (только трек 15)
 Гудтаймс: «Нате, кушайте. Часть 1», 2019 (только трек 3)

Синглы 
 План Ломоносова: «Не торопись», 2012
 F.P.G: «Там, где ты есть», 2012
 Голос Омерики: «Теория Заговора», 2016
 НАИВ: «Я — панк-рокер и алкоголик», 2017
 НАИВ: «Трамп! Гоу эвэй!», 2017
 НАИВ: «Герои нашего времени», 2018

Сборники 
 Тараканы!: «Лучшее. Враг хорошего», 2002 (только трек 11)
 НАИВ: «The Best» (15 октября 2018)

Клипы 
 F.P.G: «Там, где ты есть» (15 мая 2013)
 RadioЧача и Роксана Бабаян: «Курс на забвение» (14 октября 2013)
 Голос Омерики: «Теория Заговора» (29 ноября 2016)
 НАИВ: «Трамп! Гоу эвэй!» (31 августа 2017)
 НАИВ: «Герои нашего времени» (18 марта 2018)
Гудтаймс: «Пора смириться»(6 июня 2019)

Видеоальбомы 
 НАИВ: «15-летие группы» (2004)
 НАИВ: «Alter Ego» (1 декабря 2007)
 НАИВ: «Редкие видеозаписи. Зима 2000-2001» (2008)
 RadioЧача: «Первый концерт», 2010
 RadioЧача: «Live In Milk Moscow», 2014
 НАИВ: «На Арене» (2015)

Фильмы 
 «Здравствуйте, мы ваша крыша!», 2006 (продавец автомобилей «Ягуар»)
 «Иван. В память о нашем друге», 2013 (самого себя)
 «Школьный стрелок», постпродакшн с 2016 (врач-психиатр)

Озвучка 
 «Кошмар перед Рождеством (1993) — волк-оборотень (2005)

Книги 
 «Наив: история группы в фотографиях» — автор предисловия (24 января 2014)

Примечания

Ссылки 
 Коллекция интервью с Чачей на Inter-view.org

Музыканты группы «НАИВ»
Музыканты по алфавиту
Рок-музыканты России
Панк-рок-музыканты СССР
Панк-рок-музыканты России